Лейк-Хенри (город, Миннесота) — город в округе Стернс, штат Миннесота, США. 
 Лейк-Хенри (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Стернс, Миннесота, США.